Butterfield ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Butterfield (* 1926), Schlüsselfigur im Watergate-Skandal
 Asa Butterfield (* 1997), britischer Schauspieler
 Billy Butterfield (eigentlich Charles William Butterfield; 1917–1988), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Christopher Butterfield (* 1952), kanadischer Komponist, Musikpädagoge, Performancekünstler und Rockgitarrist
 Deborah Butterfield (* 1949), US-amerikanische Künstlerin
 Don Butterfield (1923–2006), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikverleger
 Dorothy Butterfield (1909–1991), britische Leichtathletin
 Emily Helen Butterfield (1884–1958), US-amerikanische Frauenrechtlerin, Architektin, Künstlerin
 Erskine Butterfield (1913–1961), US-amerikanischer Pianist, Sänger, Arrangeur und Songwriter
 G. K. Butterfield (* 1947), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 George Butterfield (1879–1917), britischer Mittelstreckenläufer
 Herbert Butterfield (1900–1979), britischer Historiker und Geschichtsphilosoph
 Jacob Butterfield (* 1990), englischer Fußballspieler
 James Butterfield (* 1950), bermudischer Ruderer
 Jeff Butterfield (1929–2004), englischer Rugbyspieler
 Jeremy Butterfield (* 1954), britischer Philosoph
 Jim Butterfield (1936–2007), kanadischer Programmierer
 John Butterfield, Baron Butterfield (1920–2000), britischer Politiker
 Lyman Henry Butterfield (1909–1982), US-amerikanischer Historiker
 Martin Butterfield (1790–1866), US-amerikanischer Politiker
 Michael Butterfield (1635–1724), in Paris tätiger britischer Hersteller wissenschaftlicher Instrumente
 Nikki Butterfield (* 1982), australische Triathletin
 Paul Butterfield (1942–1987), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Spencer Butterfield (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
 Stewart Butterfield (* 1973), kanadischer Unternehmer und Kaufmann
 Stu Butterfield, britischer Jazzmusiker
 Tyler Butterfield (* 1983), bermudischer Radrennfahrer und Triathlet
 William Butterfield (1814–1900), englischer Architekt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Butterfield (Arkansas)
 Butterfield (Michigan)
 Butterfield (Minnesota)
 Butterfield (Missouri)
 Butterfield (Texas)
 Butterfield Park (New Mexico)

Sonstiges:
 BUtterfield 8, Film, (deutsch: Telefon Butterfield 8)
 Butterfield Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Butterfield Cobblestone House, in Holley, New York, ID-Nr. 10000044
 Butterfield House, in Grafton, Vermont, ID-Nr. 05000806
 Butterfield Livestock Company House, in Weiser, Idaho, ID-Nr. 82000374
 Butterfield Overland Mail Route Fayetteville Segments Historic District, in Fayetteville, Arkansas, ID-Nr. 09000456
 Butterfield Overland Mail Route Lee Creek Road Segment, in Cedarville, Arkansas, ID-Nr. 09000770
 Butterfield Overland Mail Route Lucian Wood Road Segment, in Cedarville, Arkansas, ID-Nr. 09000771
 Butterfield Overland Mail Route Segment, in Strickler, Arkansas, ID-Nr. 10000347
 Butterfield Site, in Livermore, Kentucky, ID-Nr. 86000651
 Butterfield-Sampson House, in Bowdoinham, Maine, ID-Nr. 96001190
 Butterfield-Whittemore House, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 78000429

Siehe auch:
 Butterfield Lake
 Butterfield Overland Mail
 Butterfield Township